Hockey League 2017-2018 (dames)
Hockey League 2017-2018 (heren)